El término Aquilonia puede referirse a:

Aquilonia, una población de la provincia de Avellino, en Italia.
Aquilonia, país ficticio del mundo de Conan el Bárbaro.